Cavazzoni ist der Familienname folgender Personen:

 Ermanno Cavazzoni (* 1947), italienischer Schriftsteller, Übersetzer, Hörspiel- und Drehbuchautor
 Girolamo Cavazzoni (1520–1577), italienischer Komponist
 Marco Antonio Cavazzoni (1480–1559), italienischer Komponist und Organist